KKP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Koolburra (Australia)
 kkp – codice ISO 639-3 della lingua gugubera